Jareb Dauplaise (Melbourne, Flórida, 18 de março de 1979) é um ator norte-americano. Dauplaise atuou como Wayne em The Suite Life of Zack & Cody, e também em vários filmes como Epic Movie, Meet the Spartans, Drillbit Taylor, Transformers: Revenge of the Fallen, dentre outros. Atualmente estrela o seriado de comédia The Hard Times of RJ Berger, exibido pela MTV.

Filmografia

Ligações externas 
  

Atores dos Estados Unidos
Naturais de Melbourne